Вере (или Фере ) — община в провинции Зеландия (Нидерланды). Административный центр — город Вере. По данным на 1 января 2019 года население общины составляло 21 835 человек.

История 
Община Вере существует с 1811 года, первоначально состоявшая из города Вере и местечка Занддейк. Общины Сероскерке и Фроувенполдер были добавлены в ходе муниципальной реорганизации 1 июля 1966 года. Такая ситуация сохранялась до конца 1996 года. 1 января 1997 года нынешняя община Вере была образована путем слияния с общинами Домбург, Мариекерке, Валкениссе и Весткапелле.

Состав 
В состав общины Вере входят следующие районы (в скобках — численность населения на 1 января 2019 года):
 Агтекерке (1 520)
 Биггекерке (865)
 Домбюрг (1 665)
 Гапинге (470)
 Грейпскерке (1 420)
 Каудекерке (3 330)
 Мелискерке (1 470)
 Осткапеле (2 325)
 Сероскерке (1 820)
 Вере (1 635)
 Фроувенполдер (1 070)
 Весткапеле (2 595)
 Заутеланде (1 635)

Примечания